

Чернянка (притока Кисуці)
 Чєрнянка (притока Райчанки)